Тот — местоимение в русском языке, венгерская фамилия, также имя древнеегипетского бога.

Мифология 
 Тот — древнеегипетский бог мудрости.

Фараоны 
 Тот (то есть Джехути) — фараон XVI династии. Имя Тота также входила в имена других фараонов, например Тутмоса III (Джехутимесес III).

Фамилии 
 Тот (фамилия) — венгерская, словацкая и хорватская фамилия.

Этноним 
 Тот — венгерское прозвище для словаков, словенцев и северных хорватов.

См. также 
 Тота (значения)